Canova kan syfta på:

Personer 
 Antonio Canova (1757–1822), italiensk skulptör
 Francesco Canova (1497–1543), italiensk kompositör och lutspelare
 Giovanni Canova (1880–1960), italiensk fäktare

Geografi

USA 

 Canova, South Dakota, ort i Miner County, 
 Canova, New Mexico, ort i Rio Arriba County,

Övrigt 
 6256 Canova, asteroid